Воля — то же, что и свобода.

Воля как человеческое качество:
 Воля (психология) — свойство сознания человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своими эмоциями и поступками.
 Воля (нейронауки) — многозначный термин, обозначающий те или иные высшие когнитивные процессы или функции, связанные с контролем поведения.
 Воля (философия) — феномен проявления субъектом своих желаний и намерений, способный к регуляции последующей деятельности и поведения, наделяющий возможностью к формированию более трудных целей и концентрации внутренних усилий для их достижения.
 Воля (право) — способность лица руководить своими действиями.

Топонимы

Населённые пункты 
 Беларусь
 Воля — агрогородок, Житлинский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область.
  — деревня, Речицкий сельсовет, Каменецкий район, Брестская область.
  — деревня, Ружанский сельсовет, Пружанский район, Брестская область.

 Россия
 Воля — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Воля — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Воля — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Воля — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Воля — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Воля — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Воля — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Воля — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Воля — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Воля — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.

 Украина
 Волынская область
 Воля — село, Ковельский район.
 Воля-Ковельская — село, Ковельский район.
 Воля-Любитовская — село, Ковельский район.
 Донецкая область
 Воля — село, Тельмановский район.
 Львовская область
 Воля — село, Самборский район.
 Воля — село, Яворовский район.
 Воля-Баранецкая — село, Самборский район.
 Воля-Бартатовская — село, Городокский район.
 Воля-Блажевская — село, Самборский район.
 Воля-Высоцкая — село, Жолковский район.
 Воля-Гомулецкая — село, Жолковский район.
 Воля-Добростанская — село, Яворовский район.
 Воля-Долголукская — село, Стрыйский район.
 Воля-Жовтанецкая — село, Каменка-Бугский район.
 Воля-Задеревацкая — село, Стрыйский район.
 Воля Любинская — село, Яворовский район.
 Воля Якубова — село, Дрогобычский район.
 Николаевская область
 Воля — село, Арбузинский район.
 Воля — село, Доманёвский район.
 Воля — село, Казанковский район.
 Полтавская область
 Воля — село, Лохвицкий район.
 Тернопольская область
 Воля — село, Теребовлянский район.

 Польша
 Воля — одна из дзельниц (городских районов) Варшавы.
  — сельский округ в гмине Решель.

Реки 
 Воля (приток Горьковское) — река в Нижегородской области.
 Воля — река в Ярославской области.

Фамилия 
 Воля, Вадим (род. 1964) — российский писатель, художник, сценарист, режиссёр, продюсер.
 Воля, Павел Алексеевич (род. 1979) — российский шоумен, фронтмен Comedy Club.

Другое 
 Воля — русские личные имена — мужское (произв. от Всеволод) и женское (нов. от прил. вольная).
 «Воля» — компания, украинский общенациональный телекоммуникационный провайдер.
 «Воля» — бывшая российская политическая партия Светланы Пеуновой.
 «Воля» — болгарская политическая партия.
 «Воля» — батальон территориальной обороны Украины.
 «Свобода» (по укр. «Воля») — военизированная группировка сталкеров в S.T.A.L.K.E.R..
 «Воля и разум» — песня Арии с альбома С кем ты? (1986).
 «Воля» — линкор-дредноут Русского военно-морского флота типа «Императрица Мария».

Музыкальные коллективы 
 «Воля» — фольклорный ансамбль, г. Воронеж (создан в 1989 г. при факультете музыкальной фольклористики Воронежского государственного института искусств).
 «Воля» — фольклорный ансамбль, г. Первоуральск, Свердловская область (рук. Оксана Волкова).

СМИ 
 «Воля» — газета, издававшаяся во Львове в 1900—1907 гг.

См. также 
 
 Добрая воля

Ссылки